Tjärnmyran kan syfta på:

Tjärnmyran, Norrbotten, sjö i Bodens kommun, 
Tjärnmyran, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (6,93 ha)
Tjärnmyrans övnings- och skjutfält, skjutfält i Sollefteå kommun.

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn